Дайна Гудзиневичюте (; ) — советская и литовская спортсменка, стрелок (стендовая стрельба), олимпийская чемпионка 2000 года в трапе (первая в истории независимой Литвы женщина, ставшая олимпийской чемпионкой). Президент Олимпийского комитетa Литвы. Первая в истории гражданка Литвы, ставшая членом Международного олимпийского комитета.

Биография 
Окончила юридический факультет Вильнюсского государственного университета. Выступала за сборную СССР по стендовой стрельбе. В 1988 году выиграла две золотые медали на чемпионате Европы в трапе (траншейный стенд), в 1989 году победила на чемпионате мира. В составе сборной Литвы выиграла три серебряные медали и одну бронзовую на чемпионатах Европы, а также серебряную медаль чемпионата мира 2002 года. Участница Олимпийских игр 1996, 2000, 2004 и 2008 годов. В 1996 году на Олимпиаде в Атланте заняла 10-е место.

В 2000 году она стала олимпийской чемпионкой Сиднея в соревнованиях на траншейном стенде (трапе), установив два рекорда: в квалификации она набрала 71 очко, а в финале 93 очка (выбила 22 мишени из 25). Первый рекорд был побит олимпийской чемпионкой Лондона Джессикой Росси, а второй не был побит, поскольку правила соревнований на трапе были в 2005 году изменены. Дайна обошла в борьбе за победу француженку Дельфин Расине и тем самым принесла первую победу Литве на Олимпиаде в Сиднее. 24 января 2001 года указом Президента Литвы награждена Большим командорским крестом ордена Великого князя Литовского Гядиминаса. По слухам, правительство Литвы с большим трудом собрало средства, чтобы выплатить премиальные новоиспечённой олимпийской чемпионке, поскольку ожидания Олимпийского комитета Литвы на Олимпиаде были весьма скромными.

В 2002 году она занимала 2-е место в рейтинге лучших стрелков в трапе по версии ISSF (Международной федерации стрелкового спорта), худшей её позицией было 26-е место в рейтинге ISSF. В 2004 году Дайна среди 17 участников потерпела неудачу в Афинах, заняв 14-е место всего с 55 очками. Причиной своей неудачи она назвала сильный ветер, мешавший всем участникам: олимпийская чемпионка из Австралии Сюзанна Балог в финале набрала всего 88 очков при таких условиях. В 2008 году Дайна заняла 5-е место с 86 очками на Олимпиаде в Пекине. В 2009 году завершила карьеру спортсменки победой в финале Кубка мира по стрельбе в Сан-Марино.

После Игр в Сиднее Дайна Гудзиневичюте стала работать на телевидении: она вела документальную программу «Farai» о жизни и работе полицейских Литвы, а также сотрудничала с пограничной службой Литвы. 12 октября 2012 года Дайна Гудзиневичюте была избрана президентом Олимпийского комитета Литвы, победив на выборах двукратного олимпийского чемпиона по метанию диска Виргилиюса Алекну. Активно сотрудничает с Олимпийским комитетом Белоруссии.

Была замужем за полицейским Тадасом Гринюкасом.

В 2018 году стала членом МОК.

Примечания 

Стрелки СССР
Стрелки Литвы
Олимпийские чемпионы от Литвы
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Спортивные функционеры Литвы
Члены Международного олимпийского комитета